Bonsack :

 Klaus Bonsack (1941-2023), lugeur est-allemand
 James Albert Bonsack (1859-1924), inventeur américain
  (1933-2020), politique américain.